Vécsey Béla (1882–1965) kohómérnök, a műszaki tudományok kandidátusa
 Vécsey Béla (1859–1933) ezredes, a 20. híradó zászlóalj parancsnoka
 Vécsey Béla alezredes, a 35. gyalogezred parancsnoka

--